Kuangqu betyder "gruvdistrikt" och kan stå för följande orter i Kina:

Kuangqu, Datong – ett gruvdistrikt i Datong i Shanxi-provinsen
Kuangqu, Yangquan – ett gruvdistrikt i Yangquan i Shanxi

WP:Projekt Kina